

Geografia
 Dania – comune della Costa d'Avorio
 Dania Beach – città della Contea di Broward, Florida, Stati Uniti d'America
 Termine utilizzato in poesia, in greco e nelle lingue slave per indicare la Danimarca

Onomastica
 Dania – ipocoristico del nome proprio di persona italiano femminile Daniela

Persone
 Dania – cantante italiana
 Daniela Farnese – scrittrice e blogger italiana
 Dania Cericola  - doppiatrice italiana

Altro 
Dania Cinematografica – casa di produzione cinematografica italiana
DANIA - Database Nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e l'Ambiente

Altri progetti